NZY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto North Island Naval Air Station, San Diego (California), Stati Uniti